Schweickhard oder Schweikhard ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schweickhard († 1616), deutscher Universitätsrektor und Generalvikar
 Karl-Friedrich Schweickhard (1883–1968), deutscher Offizier, zuletzt General der Flieger

Schweickhard oder Schweikhard ist der Rufname folgender Personen:

 Johann Schweikhard von Cronberg (I.) (1553–1626), Erzbischof und Kurfürst von Mainz (1604–1626)
 Hans Schweickhard von Cronberg (II.) (1609–1635), Kurmainzer Rat, Protestant und schwedischer Amtmann

Siehe auch:

 Schweickhardt
 Schweickart
 Schweikhardt
 Schweikert (Begriffsklärung)